West Branch kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Branch (Iowa)
West Branch (Michigan)